Флаг Росто́вского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Первый флаг района был утверждён 27 декабря 2001 года, решением Думы Ростовского муниципального округа № 74, как флаг муниципального образования Ростовский муниципальный округ. После муниципальной реформы Ростовский муниципальный округ был преобразован в Ростовский муниципальный район с входящим в его состав, в числе прочих, муниципальным образованием городское поселение Ростов. Решением Думы Ростовского муниципального района от 28 ноября 2006 года № 187, решение от 27 декабря 2001 года № 74 было признано утратившим силу и право владения и использования флага Ростовского муниципального округа было передано городскому поселению Ростов. Этим же решением был утверждён ныне действующий флаг Ростовского муниципального района.

Флаг Ростовского муниципального округа был внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 881, с последующей перерегистрацией (с сохранением номера регистрации) на флаг городского поселения Ростов. Новый флаг Ростовского муниципального района внесён Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2892.

Флаг составлен на основании герба Ростовского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание флага 
«Флаг Ростовского муниципального района представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу в 1/5 ширины полотнища и посередине красной части полотнища, вплотную к полосе изображение белого оленя с жёлтыми рогами, гривой и копытами».

Обоснование символики 
Флаг Ростовского муниципального района разработан с учётом его герба, который создан на основе исторического герба города Ростова Ярославского наместничества, утверждённого а, подлинное описание которого гласит: «В червленном поле олень серебряный, рога, грива и копыта золотыя».

Использование в композиции флага современного района фигур исторического герба символизирует неразрывность исторического развития Ростовской земли, сохранение традиций и памяти о наших предках.

Зелёная полоса — земля, на которую опирается олень, аллегорически показывает Ростовскую землю — центр сначала Ростово-Суздальского, а потом Ростовского княжества.

Зелёный цвет — символ здоровья, природы, жизненного роста.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, жизнеутверждающей энергии, праздника и красоты.

Примечания 

Флаг